Haematomyxa är ett släkte av svampar. Haematomyxa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haematomyxa